Бибики  — топоним:

Белоруссия 
 Бибики — деревня, Криничный сельсовет, Мозырский район, Гомельская область.
 Бибики — деревня, Деречинский сельсовет, Зельвенский район, Гродненская область.

Россия 
 Бибики — деревня в Почепском районе Брянской области.